Kemna steht für

 Kemna (Unternehmen), ein Maschinenbauunternehmen mit ursprünglichem Sitz in Breslau
 einen Ortsteil von Wuppertal-Beyenburg, siehe Kemna
 das dortige KZ Kemna
 einen mittelalterlichen Sattelhof in Wuppertal-Oberbarmen, siehe Kemna (Barmen)

Kemna ist der Familienname von
 Erich Kemna (1902–1968), deutscher Maschinenbauingenieur
 Erwin Kemna (* 1950), deutscher Parteifunktionär
 Friedhelm Kemna (1925–2007), deutscher Journalist
 Horst Paulmann Kemna (* 1935), deutsch-chilenischer Unternehmer
 Julius Kemna (1837–1898), deutscher Maschinenfabrikant
 Karsten Kemna (* 1973), deutscher Basketballspieler
 Peter Kemna (1920–2017), deutscher Kunstsammler, Kunstmäzen und Straßenbauunternehmer, Sohn von Erich Kemna (Unternehmer)
 Rudie Kemna (* 1967), niederländischer Radrennfahrer